Питер Грант:
 Грант, Питер (1935—1995) — английский антрепренёр и рок-менеджер.
 Грант, Питер Рэймонд (род. 1936) — британский биолог-эволюционист.